Der Kanton Chablis ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Auxerre und Avallon im Département Yonne und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Chablis, Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2015 Sylvie Charpignon (DVD) und Patrick Gendraud (UDI).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 58 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Chablis die elf Gemeinden Aigremont (Yonne), Beine, Chablis, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Chitry, Courgis, Fontenay-près-Chablis, Lichères-près-Aigremont, Préhy und Saint-Cyr-les-Colons. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 194,40 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 8909.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Cisery, Guillon, Sceaux, Trévilly und Vignes → Guillon-Terre-Plaine

Bevölkerungsentwicklung 

Chablis